În anul 2009 cantonul Appenzell Extern are 20 de comune.

Appenzel Extern